Termenul „Velența” se poate referi la:

Cartierul Velența din Oradea
Lacul Velența, situat în Județul Fejér din Ungaria.
Velența, localitate situată pe malul sudic al lacului Velența